Владимир Малинин:
 Малинин, Владимир Алексеевич (1949—2018) — советский футболист.
 Малинин, Владимир Владимирович (род. 1992) — российский футболист.